Museo diocesano San Giovanni – ad Asti 
 Museo di San Giovanni in Monte – a Bologna 
 Museo di San Giovanni – a Fivizzano
 Museo San Giovanni de' Fiorentini – a Roma
 Museo di San Giovanni in Laterano – a Roma